Il y a plusieurs princes de la maison capétienne d'Artois portant le prénom de Philippe :
 Philippe d'Artois (1269-1298), seigneur de Conches, fils de Robert II d'Artois et père de Robert III d'Artois
 Philippe d'Artois (1358-1397), comte d'Eu et connétable de France, arrière-petit-fils du précédent
 Philippe d'Artois (1395-1397), fils du précédent